Stanley hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Stanley (Escocia)
 Puerto Argentino/Stanley, población más grande de las islas Malvinas.

Canadá 
 Stanley (Nuevo Brunswick)
 Parque Stanley, en la ciudad de Vancouver.

Estados Unidos 
 Stanley (Carolina del Norte)
 Stanley (Dakota del Norte)
 Stanley (Idaho)
 Stanley (Iowa)
 Stanley (Luisiana)
 Stanley (Virginia)
 Stanley (Wisconsin)
 Stanley (condado de Barron, Wisconsin)

Inglaterra 
 Stanley (Derbyshire), pueblo inglés
 Stanley (Durham)
 Stanley (Nottinghamshire)
 Stanley (Alveley), Shropshire
 Stanley (Stottesdon), Shropshire
 Stanley (Staffordshire)
 Stanley (Yorkshire del Oeste)
 Stanley (Wiltshire)

República Democrática del Congo 
 Monte Stanley, macizo montañoso en República Democrática del Congo.
 Cataratas Stanley, actualmente denominadas cataratas Boyoma, en la República Democrática del Congo.
 Stanley Pool, antigua denominación del Pool Malebo, lago africano en el cauce del río Congo.

Personas
 Stanley Kubrick, director de cine estadounidense.

Como apellido 
 Henry Morton Stanley (1841-1904), periodista y explorador anglo-estadounidense. 
 Paul Stanley (1952-), componente del grupo musical KISS.
 Paco Stanley (1942-1999), humorista mexicano.
 Wendell Meredith Stanley (1904-1971), químico estadounidense.
 Richard P. Stanley (1944-), matemático estadounidense.

Empresas
 Stanley (automóviles), fabricante de automóviles de vapor de Estados Unidos.
 Morgan Stanley, entidad financiera de Estados Unidos.
 Stanley Black & Decker, fabricante de productos de bricolaje y jardinería de Estados Unidos.

Además 
 Stanley (serie animada), basada en los libros creados por Andrew Griff.
 Stan, hipocorístico de Stanley.